CryoSat — серия искусственных спутников Земли Европейского космического агентства:
 Криосат-1 (потерян при запуске в 2005 году)
 Криосат-2 (запущен в 2010 году)